Arnold Odermatt (1925-2021) – fotografo svizzero
 Joseph Odermatt, conosciuto con il nome da religioso Eliseo María e come papa Pietro III (...) – pontefice della Chiesa cattolica palmariana
 Karl Odermatt (1942) – ex calciatore svizzero
 Marco Odermatt (1997) – sciatore alpino svizzero
 Urs Odermatt (1955) – sceneggiatore e regista svizzero